Бриньемо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Кадур. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31090.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 45 км к северо-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 390 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 227 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 174 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 174 активных жителей работали 157 человек (88 мужчин и 69 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 53 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ветряная мельница (1740 год). Исторический памятник с 1991 года
 Церковь Св. Архангела Михаила
 Церковь Сент-Мен

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна